Пространственный вектор может означать:
 Пространственный вектор — вектор в трёхмерном пространстве (а не, например, плоскости).
 Пространственный вектор — инженерный термин из теории векторного управления.

См. также 
 Пространственноподобный вектор — вектор в четырёхмерном пространстве-времени, временная компонента которого может равняться нулю в некоторой системе координат.